Gun ("arma da fuoco" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Arma micidiale  (Gun) – film del 2010 diretto da Jessy Terrero

Codici 
 GUN – codice aeroportuale IATA della Gunter Air Force Base di Montgomery (Stati Uniti)
 gun – codice ISO 639-3 della lingua mbyá guaraní

Musica 
 Gun – gruppo musicale scozzese
 Gun – gruppo musicale hard rock inglese attivo negli anni 1960
 Gun – singolo dei Chvrches del 2013
 Gun – singolo dei Blind Channel del 2020

Televisione 
 Gun – serie televisiva statunitense del 1994

Altro 
 Gun – famiglia di lampade prodotte dall'azienda italiana d'arredamento FLOS
 Gun – videogioco western della Activision
 Gun – arma cinese
 Lingua gun (codice ISO 639-3 guw)
 Gun – popolo dell'Africa occidentale
 Gun – figura leggendaria appartenente alla mitologia cinese
 Gun Island – isola dell'Australia

Altri progetti